F 214 steht für:
 Hipper (F 214), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Lübeck (F 214), eine Fregatte der Deutschen Marine

F214